Naselja u BiH:
 Selišta (Berkovići, BiH), naselje u općini Berkovići
 Selišta (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Selišta (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Naselja u Crnoj Gori:
 Selišta (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin
 Selišta (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Vidi i:
 Selište (razdvojba)